El Congreso Mundial de Religiones Étnicas es una organización mayormente neopagana, aunque con miembros hindúes, fundada en Vilna, Lituania, en 1998 y que ha realizado congresos en países diversos incluyendo Jaipur, India (2006).

Miembros 

 Romuva, Lituania
 Dievturi, Letonia 
 Rodzima Wiara, Polonia 
 Asatrufelagið, Islandia 
 Forn Siðr, Dinamarca 
 Concejo Superior Nacional de los Helenos, Grecia 
 Diipetes, Grecia

 Association Domus, Francia 
 Werkgroep Traditie, Bélgica 
 Eldaring, Alemania 
 Foreningen Forn Sed, Noruega 
 Federazione Pagana, Italia 
 Pravoslavya, Ucrania 
 Vishva Hindu Parishad, India

Congresos 

 Vilna (1998) 
 Telsiai (1999) 
 Bradesiai (2000) 
 Vilna (2001)
 Vilna (2002)
 Vilna (2003) 
  
 Atenas (2004) 
 Amberes (2005) 
 Jaipur (2006) 
 Riga, Jūrmala y Sigulda (2007)
 Poznań y Głogów (2008)
 Nagpur (2009)

Véase también 
 Federación Pagana Internacional
 Comunidad Mundial de Budistas
 Consejo Mundial de Iglesias
 Congreso Mundial Judío
 Liga Mundial Islámica
 Parlamento Mundial de Religiones

Página web 
 Página web www.wcer.org

Organizaciones religiosas
Neopaganismo